El Torneig de Canton 2018, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de setembre de 2018 al Guangdong Olympic Tennis Centre de Canton, Guangdong, Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018